

Geografia

Italia 
 Peccia – fiume affluente del Garigliano, che scorre nella provincia di Caserta (Campania)

Svizzera 
 Peccia – ex comune ora frazione di Lavizzara, comune nel distretto di Vallemaggia (Canton Ticino)
 Peccia – fiume affluente della Maggia, che scorre nel distretto di Vallemaggia (Canton Ticino)

Persone 
 Arturo Buzzi-Peccia (1854-1946) – compositore italiano